Sergej Pavlovič Korolëv  – ingegnere sovietico
 Akademik Sergej Korolëv  – nave da ricerca russa